Obrowo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village d'Obrowo, chef-lieu de la gmina d'Obrowo, dans le powiat de Toruń ;
 du village d'Obrowo, dans le powiat de Tuchola.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village d'Obrowo.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village d'Obrowo, dans la gmina de Czarna Dąbrówka ;
 du village d'Obrowo, dans la gmina de Miastko.